La valeur travail est un concept utilisé en économie, selon lequel la valeur d'un bien est fonction de la quantité de travail qu'il incorpore dans sa production, et déterminant essentiel du prix de production. La théorie de la valeur travail s'oppose à la théorie de l'utilité, selon laquelle c'est l'utilité d'un bien qui détermine sa valeur d'échange, par le biais des mécanismes d'ajustement de l'offre et de la demande. Théorie de la valeur travail, et de l'utilité en économie, sont des concepts prétendant à la rigueur scientifique. 

 La valeur travail qui recouvre l'idée de travail en tant que valeur dans une société, l'historique de cette valeur dans les grandes religions, ainsi que le sens politique de l'expression. Ce n'est que très récemment que l'on accole les mots « valeur » et « travail » dans cette signification qui relève de la notion philosophique et morale, davantage que d'un concept scientifique et opérationnel, mais qui tend à occulter le débat économique et social de fond autour de la « valeur travail » en économie.